Олимпийский комитет Кувейта (ОКК) () — организация, представляющая Кувейт в международном олимпийском движении. Основан в 1957 году; зарегистрирован в МОК в 1966 году.

С 1 января 2010 года решением МОК олимпийские функции Олимпийского комитета Кувейта были приостановлены из-за вмешательства государства в дела ОКК.

Штаб-квартира расположена в Эль-Кувейте. Является членом Международного олимпийского комитета, Олимпийского совета Азии и других международных спортивных организаций.

См. также 
 Кувейт на Олимпийских играх

Примечания

Ссылки 
 Официальный веб-сайт Олимпийского комитета Кувейта.

Кувейт
Кувейт на Олимпийских играх